

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Dębowe – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie
 Dębowe – część wsi Golce w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jarocin